New York World's Fair kan verwijzen naar twee wereldtentoonstellingen die gehouden zijn in New York:
 Wereldtentoonstelling van 1939 (New York)
 Wereldtentoonstelling van 1964 (New York)